Зерова — женская форма фамилии .
 Зерова, Марина Дмитриевна (1934—2021) — украинский энтомолог, крупный специалист по хальцидоидным наездникам.
 Зерова, Мария Яковлевна (1902—1994) — советский миколог.